Tokaido-lijn, de belangrijkste hoofdlijn van de Japan Railways.
 Tokaido (weg), een hoofdweg in Japan, de belangrijkste van de gokaidō die Edo (het huidige Tokio) verbond met Kioto. 
 Tokaido Shinkansen, een 515,4 km lange hogesnelheidslijn van het Shinkansennetwerk in Japan die uitgebaat wordt door Central Japan Railway Company (JR Central).